Бизи— многозначное слово:

 Бизи — дворцово-парковый комплекс (шато) во французской коммуне Вернон, в департаменте Эр административного региона Верхняя Нормандия. Входит в список французских королевских резиденций.
 Бизи, Джузеппе (1787—1869) — итальянский художник-пейзажист.
 Бизи, Микеле (1788—1874) — итальянский гравёр и художник.
 Бизи, Сабах (род. 1946) — албанский футболист.
 Бизи, Стефано (род. 1957) — итальянский журналист и писатель, с 6 апреля 2014 года великий мастер Великого востока Италии.
 Бизи, Фульвия (1818—1911) — итальянская художница-пейзажист.
 Бизи, Эрнеста (1788—1859) — итальянская художница.